Мюррей, Джоан:

 Мюррей, Джоан (род. 1952) — американская парашютистка.
 Мюррей, Джоан (род. 1956) — американская художница.